Ignacio Pussetto, né le  à Cañada Rosquín (Argentine) est un footballeur argentin qui évolue au poste de milieu de terrain à l'UC Sampdoria, en prêt de Watford FC.

Biographie 
Formé à l'Atlético de Rafaela, Pussetto rejoint le CA Huracán en 2016. Il inscrit onze buts en quarante-neuf matchs toutes compétitions confondues avant de rejoindre l'Europe et l'Udinese Calcio le .

Pussetto inscrit cinq buts en cinquante matchs avec le club italien en l'espace d'un an et demi. Le , il s'engage pour quatre ans et demi avec le Watford FC. Très peu utilisé à Watford (neuf matchs entre janvier et octobre 2020), il retourne à l'Udinese Calcio sous forme de prêt d'une saison le .

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur argentin
Joueur de l'Atlético de Rafaela
Joueur du Club Atlético Huracán
Joueur de l'Udinese Calcio
Joueur du Watford FC
Naissance en décembre 1995
Naissance dans la province de Santa Fe